Ниэнор, также известная как Ниниэль () — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина дочь Хурина и Морвен, сестра и (с наложенным драконом Глаурунгом заклятьем забвения) жена Турина Турамбара. Покончила жизнь самоубийством, осознав, что состояла в кровосмесительной связи с собственным братом. Об истории Ниэнор кратко повествуется в «Сильмариллионе», а более полно — в «Нарн и-Хин Хурин» (), части «Неоконченных сказаний», и «Детях Хурина».

Биография

Ранние годы Ниэнор 
Ниэнор была третьим ребёнком Хурина, владыки Дома Хадора, и Морвен Эдельвен из Дома Беора. Её старшим братом был Турин Турамбар, а старшая сестра Лалайт умерла за четыре года до рождения Ниэнор. Она была …высокой, с голубыми глазами и золотыми волосами — полное подобие Хурина, её отца, в женском теле.

Она родилась в начале года, который последовал за ужасной Битвой Бессчётных Слёз. В ходе этой битвы её отец Хурин был захвачен в плен, после чего Моргот наложил проклятие на него и всю его семью. Дор-Ломин был захвачен истерлингами, которые поработили остатки людей Дома Хадора. Морвен отправила Турина с сопровождающими в королевство Дориат, но сама не пустилась в опасный путь, будучи беременной.

Вскоре она родила дочь и назвала её Ниэнор, что значит «скорбь» на синдарине. Истерлинги боялись Морвен и не обратили её в рабыню, но ей пришлось жить в нищете. Ниэнор выросла и стала прекрасной девушкой. Лорган, вождь истерлингов, услышал о её красоте и попытался взять её в жёны насильно. Однако к тому времени дорога в Дориат была очищена от врагов усилиями Мормегила, князя Нарготронда, и когда Ниэнор исполнился 21 год, она вместе с матерью наконец решилась на путешествие в Дориат.

Там им был оказан радушный приём, но узнать что-либо о Турине им не удалось кроме того, что он бежал из Дориата и, по слухам, был пленён орками. Морвен с дочерью оставались в качестве гостей короля Тингола и Мелиан до тех пор, пока до них не дошёл слух, что таинственный Мормегил — это не кто иной, как Турин, однако судьба его после падения Нарготронда была неизвестна. Морвен решилась вновь отправиться на поиски своего сына в сопровождении отряда эльфов под командованием Маблунга, а Ниэнор, вопреки воле Морвен, тайно последовала за ними.

Ниэнор под заклятьем Глаурунга 
К несчастью, дракон Глаурунг почувствовал их приближение и выполз из своего логова в разрушенных залах Нарготронда. По его воле облако тумана и зловонных паров поднялось с реки Нарог, и кони отряда Морвен взбесились. Ниэнор потеряла эльфов из виду. Когда она поднялась на холм Амон Этир, то, сама не зная, встретилась взглядом с Глаурунгом, который лежал там в укрытии, и, хотя она и была «сильна волей», в итоге поддалась его чарам. Глаурунг лишил её речи и памяти. Потерявшую память Ниэнор вскоре после этого обнаружил Маблунг и хотел отвести её в Дориат, но их отряд был атакован орками у Ниврима. Тогда к Ниэнор внезапно вернулись чувства (но не память), и она в ужасе бежала, сорвав с себя одежды, пока не потеряла сознание у леса Бретиль.

Брат Ниэнор, Турин, который в то время принял прозвище Турамбар, скрывая своё прошлое, нашёл свою сестру лежащей на Хауд-эн-Эллет, могиле его эльфийской возлюбленной Финдуилас. Поскольку Ниэнор не помнила, кто она такая, а Турамбар никогда не видел свою вторую сестру, он назвал её Ниниэль, что значает «слёзная дева», и привёл её в поселения лесного народа в Эфель Брандир. Ниниэль стало плохо, когда она увидела Ущелья Тейглина с Дождливой Лестницы, но Брандир, вождь людей Бретиля, успокоил её и научил её говорить, тайно влюбившись в неё. Ниниэль, однако, полюбила Турамбара. Брандир отговаривал её от замужества, предвидя страшную участь этой пары, но по прошествии двух лет Турамбар пообещал Ниниэль более не ходить на войну, и в середине лета они поженились.

Гибель Ниэнор 
Следующей весной, когда Ниниэль была уже на втором месяце беременности, Глаурунг покинул Нарготронд, намереваясь опустошить Бретиль. Он был убит Турамбаром у ущелья Кабед-эн-Арас, но яд из раны дракона и его предсмертная ярость привели к тому, что Турин потерял сознание. Ниниэль беспокоилась за мужа и ждала вестей о нём у Нен Гирит. Когда люди решили, что Турамбар потерпел поражение, Брандир предложил Ниниэль увести её и спасти от грядущего разорения Бретиля. Ниниэль, однако, не желала разлучаться с любимым даже после его смерти и бежала, преследуемая Брандиром.

Её испугал вид Хауд-эн-Эллет, и она вернулась к Кабед-эн-Арас. Там она нашла Турамбара и, считая его мёртвым, громко выкрикивала его имя. Однако ей ответил Глаурунг, который был ещё жив. Он открыл ей правду о её родстве с Турамбаром и их жестокой судьбе, и со смертью дракона заклятье забвения было снято с Ниэнор. Вне себя от горя и ужаса, она оплакивала Турина:…Прощай, дважды возлюбленный! А Турин Турамбар турун амбартанен — властелин судьбы, судьбою побежденный! О, какое счастье умереть! После этого Ниэнор бежала прочь от Брандира, который умолял её подождать, и совершила самоубийство: Быстро подбежала она к краю Кабед-эн-Арас, и встала там и смотрела на грохочущий поток, крича: «Река, река! Прими Ниниэль Ниэнор, дочь Хурина; Скорбную, Скорбную дочь Морвен! Прими меня, унеси меня к Морю!» С этими словами она бросилась вниз с края ущелья: …чёрная пропасть поглотила белый сполох, последний крик растаял в реве реки.

Проклятие Моргота исполнилось в полной мере, когда вскоре после этого Турин совершил самоубийство, бросившись на меч на краю Кабед-эн-Арас. На могиле его был поставлен Камень Несчастных с надписью рунами:

TÚRIN TURAMBAR DAGNIR GLAURUNGA
NIЁNOR NÍNIEL

Но тела Ниэнор там не было, «и никто не ведает, куда унесли его холодные воды Тейглина». Позже там была похоронена и Морвен, и могила эта пережила затопление Белерианда и осталась на острове Тол Морвен.

Другие версии легендариума 
В изначальной истории Турамбара и Фоалокэ говорится, что после смерти «Турин и Ниэнор вошли в Фос-Альмир, купальню огня… и так были смыты все их горести и раны, и жили они в обличье, подобном сияющим Валар, среди блаженных», но эта идея позже была отвергнута.

Позже Толкин решил упростить повествование последней части легенды и придумал сюжет, согласно которому к Ниэнор вернулась память в момент смерти Глаурунга, когда она всё ещё ждала Турина у Нен Гирит. Турин вернулся в тот же момент, и перед его глазами и глазами Брандира Ниэнор бросилась в водопады Келеброса. Эта история, однако, никогда не была приведена к законченному виду.

Примечания 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Вымышленные самоубийцы